Il doppio del torneo di tennis Sporting Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Azzaro e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Hermes Gamonal e Adrián García 6-1, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Leonardo Azzaro /  Giorgio Galimberti (Campioni)

 Josh Goffi /  Jason Marshall (primo turno)
 Paul Capdeville /  Zhu Ben-qiang (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sporting Challenger 2004